Sveta Marija na Krasu (Umag)
 Sveta Marija na Krasu (Buje)